Dawn (svemirska letjelica)
 Dawn (glazbeni sastav)
 Dawn (mitologija)
 Dawn (Pokémon) - lik iz Pokémon animirane serije.